le district de Xigang du Liaoning, en Chine ;
 le district de Xigang de Tainan, à Taïwan.